Сухой Яр () — село, 
Бугаевский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322882005. Население по переписи 2001 года составляет 153 (69/84 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Сухой Яр находится на расстоянии в 3,5 км от села Бугаевка и в 1,5 км от села Новоселовка (Балаклейский район).
В селе две запруды.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины